

Toponyme 

 , village iranien situé dans la province de Fars.

Patronyme 

 Afrim Latifi, karatéka albanais ;
 Ali Latifi (né en 1976), footballeur iranien ;
  (né en 1984), footballeur iranien ;
  (né en 1983), footballeur kosovar ;
  (né en 1987), footballeur iranien ;
 , activiste kurde iranien ;
  (né en 1983), pratiquant de MMA suédois ;
 Liridon Latifi (né en 1994), footballeur albanais ;
  (né en 1981), joueur de futsal iranien ;
 Michael Latifi (1962-), homme d'affaires irano-canadien ;
 Nicholas Latifi (né en 1995), pilote automobile canadien ;
  (1936–1998), journaliste et homme politique tadjik ;
 Younes Latifi dit Mister You (né en 1984), rappeur français.

Herpétologie 
 Microgecko latifi, une espèce de geckos de la famille des Gekkonidae
 Montivipera latifii, une espèce de serpents de la famille des Viperidae